Sellenraad ist der Familienname der folgenden Personen:

 Johan Sellenraad (* 1936), niederländisch-amerikanischer bildender Künstler
 Will Sellenraad (* ≈1972), amerikanischer Jazzmusiker